Mauricio del Palatinado (La Haya, 17 de diciembre de 1620 - Indias Occidentales, septiembre de 1652), príncipe del Palatinado, hijo del célebre Federico V del Palatinado y de Isabel de Inglaterra (hija de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia y de Ana de Dinamarca).

Primeros años 
Mauricio nació el 17 de diciembre de 1620, en La Haya, donde sus padres vivían en el exilio después de que su padre perdió la Batalla de la Montaña Blanca y fue expulsado de los tronos de Bohemia y del Palatinado. 

Quinto hijo del elector palatino Federico V del Palatinado y de su esposa Isabel de Inglaterra. Su padre, un calvinista, murió el 29 de noviembre de 1632, cuando Mauricio tenía doce años. Hermano del elector Carlos I Luis del Palatinado y del conde Eduardo del Palatinado.

Carrera militar 
Acompañó a su hermano mayor, el príncipe Ruperto, a formar parte con su tío Carlos I de Inglaterra, de la Guerra Civil Inglesa en 1642. Sirvió bajo las órdenes de Ruperto con la caballería en la Batalla de Worcester donde fue herido, y en la Batalla de Edgehill. 

Dirigió al ejército en Gloucestershire, en varias batallas durante 1643, incluyendo la victoria de la ondulación del campo (13 de abril), que culminó con la victoria de los realistas en la batalla de Roundway de Down (13 de julio). Él tomó el mando del ejército en Cornualles e hizo campaña en el suroeste durante el resto del año. 

Desterrado con su hermano Ruperto en octubre de 1646, se desempeñó en el ejército francés en Flandes, pero se reincorporó a Ruperto en 1648 como vice-almirante de su flota. Llegó a ser caballero de la liga en el exilio en 1649.

Muerte 
En 1652, mientras navegaba por la Indias Occidentales, fue atrapado en un huracán y se hundió con su buque.

Ancestros

Referencias 
Moritz Pfalzgraf von der Pfalz at www.thepeerage.com

Nobles de Alemania del siglo XVII
Casa de Wittelsbach
Condes palatinos del Rin